McCauley är ett skotskt efternamn. Det kan syfta på:

Personer
 Alyn McCauley (född 1977), kanadensisk ishockeyspelare
 John McCauley (född 1986), amerikansk musiker 
 John McCauley (ishockeydomare) (1945–1989), kanadensisk ishockeydomare
 Wes McCauley (född 1972), kanadensisk ishockeyspelare och ishockeydomare

Geografi
McCauley Rock – kulle i Antarktis
McCauley Weir – dammbyggnad i Australien
Mount McCauley – berg i Antarktis

Skotska efternamn
Efternamnsförgreningssidor